Belvin ist der Familienname folgender Personen:
 Jesse Belvin (1932–1960), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Percy Belvin (1912–??), bermudischer Schwimmer
 Richard Belvin (* 1941), bermudischer Segler